

Cinema 
Follow the Sun – film del 1951 diretto da Sidney Lanfield

Musica 
Follow the Sun – album degli Evermore del 2012
Follow the Sun – singolo di Time Square e Xavier Rudd del 2014

Televisione 
Follow the Sun – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1961 al 1962